Horlitz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Horlitz (1882–1972), deutscher Politiker (SPD), Bezirksbürgermeister von Berlin-Charlottenburg
 Andreas Horlitz (1955–2016), deutscher Künstler